Die Abkürzung WMC bedeutet:

 Waste Management Compartment, siehe auch Abfalleimer
 Web Map Context, ein OGC-Standard
 Webster Motor Company, ein ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Weißenbacher Modem Clan, eine österreichische Online-Community
 Wereld Muziek Concours, ein internationaler Musikwettstreit in Kerkrade, Niederlande
 White Motorcycle Concepts, ein englischer Hersteller elektrischer Fahrzeuge
 Windows Media Center; Multimediasoftware für Microsoft Windows
 Windows Media Connect
 Flughafen Winnemucca, USA, nach dem IATA-Code
 Winter Music Conference, eine Fachmesse für Elektronische Tanzmusik
 Workflow Management Coalition
 World Memory Championship, die Gedächtnisweltmeisterschaft
 World Muaythai Council, internationale Muaythai-Institution

WMC